The Passage ist der Titel folgender Werke:

 The Passage (2007), Film von Mark Heller aus dem Jahr 2007
 Originaltitel von Der Übergang (Roman), Roman von Justin Cronin, erschienen 2010
 The Passage (Fernsehserie), Fernsehserie auf Basis des Romans